Brzozów heißen folgende Orte in Polen:

Städte:
 Brzozów, eine Kreisstadt in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Dörfer:
 Brzozów (Bielawy), Dorf in der Gemeinde Bielawy, Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź
 Brzozów (Gubin) (deutsch Birkenberge), Dorf in der Gemeinde Gubin, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Brzozów (Rzeczyca) (als Birkenfeld / Birkenfelde gegründet um 1802), Dorf in der Gemeinde Rzeczyca, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
 Brzozów (Skierniewice), Dorf in der Gemeinde Skierniewice, Powiat Skierniewicki, Woiwodschaft Łódź
 Brzozów (Sokołów Podlaski), Dorf in der Gemeinde Sokołów Podlaski, Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien
 Brzozów (Suchożebry), Dorf in der Gemeinde Suchożebry, Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien

Siedlungen:
 Brzozów (Pszczyna), eine Straßensiedlung zwischen Wisła Wielka und Wisła Mała in der Gemeinde Pszczyna, Powiat Pszczyński, Woiwodschaft Schlesien